PFO steht für:

 Persistierendes Foramen ovale, einer Verbindung der Vorhöfe beim Herzen
 Personal Freedom Outreach, eine evangelikale Organisation in den USA
 den IATA-Code für den Flughafen Paphos auf Zypern
 Perfluoro-n-octane, eine Flüssigkeit, die als Tamponade in der Augenchirurgie verwendet wird. 

PFO